

Sigle 
 PlayStation Magazine – una rivista di videogiochi per playstation
 Partito Socialista del Lavoro (Partidul Socialist al Muncii) – partito politico romeno
 Professional Scrum Master – certificazione di chi svolge il ruolo "Scrum Master" nei progetti gestiti in modalità Scrum
Sacerdoti di Santa Maria di Tinchebray – istituto religioso

Codici 
 PSM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Portsmouth (New Hampshire) (Stati Uniti)
 psm – codice ISO 639-3 della lingua pauserna